Ferrante puede referirse a

El nombre Fernando

 Fernando I de Nápoles
 Fernando II de Nápoles
 Ferrante Sanseverino, príncipe de Salerno.
 Ferrante I Gonzaga
 Ugo Ferrante, futbolista.